Bundestagswahlkreis Dessau steht für folgende Wahlkreise in Sachsen-Anhalt:

 Bundestagswahlkreis Dessau – Bitterfeld
 Bundestagswahlkreis Dessau – Wittenberg